Даудов — фамилия. Даудовы — русские дворянские роды. Известные носители:
 Даудов, Абдулла Хамидович (род. 1952) — российский историк, доктор исторических наук, профессор.
 Даудов, Алаш Багиевич (род. 1956) — советский борец вольного стиля.
 Даудов, Василий Александрович (ок. 1620 — после 1696) — российский дипломат.
 Даудов, Закир Алиевич (1980—1999) — военнослужащий Российской Армии, Герой России.
 Даудов, Ибрагимхалил Магомедшапиевич (1960—2012) — боевик, участник незаконных вооруженных формирований.
 Даудов, Магомед Хожахмедович (род. 1980) — председатель Парламента Чеченской Республики, Герой России.
 Даудов, Марат Магомедович (род. 1989) — украинский футболист.